Dmitri Sergueïevitch Vorobiov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Togliatti en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute avec l'équipe réserve du Lada Togliatti en Pervaïa liga. En 2003, il débute avec l'équipe première du Lada dans la Superliga. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en , en . En cours de saison 2008, il rejoint le Salavat Ioulaïev Oufa.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior depuis le mondial 2008 remporté par la Russie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga|| 31|| 3|| 5|| 8|| 12|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 10|| 1|| 1|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Lada Togliatti || Superliga|| 22|| 2|| 1|| 3|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 53|| 2|| 6|| 8|| 32|| 10|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2005-2006|| Lada Togliatti|| Superliga|| 42|| 1|| 8|| 9|| 73|| 8|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2006-2007|| Lada Togliatti|| Superliga|| 54|| 10|| 7|| 17|| 48|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2007-2008|| Lada Togliatti|| Superliga|| 55|| 16|| 12|| 28|| 74|| 4|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
|rowspan="2"| 2008-2009|| Lada Togliatti|| KHL|| 39|| 4|| 14|| 18|| 18|| || || || || 
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HK Dinamo Moscou || KHL || 50|| 2|| 7|| 9|| 12|| 4|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| rowspan=2|2010-2011 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 23|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 39|| 2|| 11|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 14|| 0|| 2|| 2|| 8|| 15|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2012-2013 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 34|| 0|| 5|| 5|| 8|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| rowspan="2"|2013-2014 || Avangard Omsk || KHL || 24|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Admiral Vladivostok || KHL || 24|| 1|| 3|| 4|| 8|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2014-2015 || Lada Togliatti || KHL || 59|| 2|| 8|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Lada Togliatti || KHL || 60|| 10|| 10|| 20|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 42|| 1|| 2|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Lada Togliatti || KHL || 50|| 2|| 7|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Amour Khabarovsk || KHL || 38|| 1|| 4|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Michalovce || Extraliga Slovaque || 43|| 0|| 5|| 5|| 35|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2005 ||align="left"|Championnat du monde junior ||6||1||5||6||27|| || +7 align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde ||5||0||1||1|| 4||+2|| align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en octobre 1985
Joueur international russe de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Avangard Omsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Michalovce